Berod kan syfta på:

 Berod bei Wallmerod – kommun i Westerwaldkreis i Rheinland-Pfalz
 Berod bei Hachenburg – kommun i Landkreis Altenkirchen i Rheinland-Pfalz